Поза дел Тигре има више значења:

 Поза дел Тигре (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Поза дел Тигре (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику